

Geografia

Sânger – comune della Romania nel distretto di Mureș

Sanger – città della California
Sanger – città del Texas

Persone

Sanger
Frederick Sanger – chimico britannico
Larry Sanger – filosofo statunitense, cofondatore di Wikipedia
Margaret Sanger – attivista, infermiera, scrittrice educatrice sessuale statunitense
Mark Sanger – montatore britannico

Sänger
Carsten Sänger – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
Eugen Sänger – ingegnere aerospaziale austriaco

Altro
Sanger – cratere sulla superficie di Venere